Le terme Route 135 peut désigner plusieurs routes :

 BR-135 au Brésil
 Route 135 au Nouveau-Brunswick, Canada 
 Interstate 135 aux États-Unis
 Route régionale 135 en Finlande
 Route nationale 135 en France
 Route départementale 135 dans les Yvelines, France